Duas-Caras, um personagem fictício, inimigo do Batman;
 Duas Caras (telenovela), uma telenovela da Rede Globo.
 Duas Caras (cantor), um cantor moçambicano.

Desambiguação